Il bacio d'una morta (o Il bacio di una morta), romanzo di Carolina Invernizio (1886)
Il bacio di una morta, film del 1917 diretto da Giovanni Enrico Vidali
Il bacio di una morta, film del 1949 diretto da Guido Brignone
Il bacio di una morta, film del 1974 diretto da Carlo Infascelli